20. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbyły się we włoskiej Anterselvie, w dniach 23 - 27 lutego 1983 roku. Zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: biegu indywidualnym na 20 km, sprincie na 10 km oraz sztafecie 4x7,5 km. Polacy nie zdobyli medali.

Wyniki

Sprint

Bieg indywidualny

Sztafeta

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1983 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1983 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1983 4x7.5 km Relay 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1983 w sportach zimowych
Biathlon we Włoszech
1983 we Włoszech